Bahia de tous les saints est le titre en français de :

 Bahia de tous les saints, un roman de Jorge Amado (1935)
 Bahia de tous les saints, un film de Nelson Pereira dos Santos (1986), d'après le roman de Jorge Amado

Homonymie de titre